Podia er et website for politisk dialog. Websitet så først dagens lys i juli 2010 og har siden haft (og har) mange tilknyttede skribenter, samt en række gæsteskribenter.

Websitet er bygget som et magasinsite med løbende politisk-/ideologisk funderede artikler, hvor den enkelte skribent skriver ud fra en subjektiv synsvinkel. Podia som site er dog politisk neutralt. Der er et stærkt fokus på, at artiklerne efterfølgende debatteres af Podias læsere.
Podia blev startet tilbage i 2010 af Thomas Aaby Berdal med det primære formål at få de politiske fraktioner til at tale sammen på en konstruktiv og sober måde frem for den mudderkastning, som ofte ses i den daglige debat, i de traditionelle medier såvel som i de netbaserede.

Navnet Podia er dels en reference til ordets oprindelige betydning – flertalsformen af podium – og dels en sammentrækning af ordene "Politisk" og "Dialog".

I starten af juni 2012 slog Podia sig sammen med et andet netmagasin, *.topia. Stjernen var en opfodring til alle om at definere deres utopia. Magasinet ville være med til at 'sætte kursen' for fremtiden. Man ville sætte fokus på nødvendigheden af visioner for at skabe det menneskelige fremskridt og sætte fokus på nødvendigheden af visioner, der rækker længere end næste valg.

Tanken var, at de to magasiner til sammen kunne nå et større publikum, samt at udvide segmentet og indholdet. *.topia lægges ind under Podia.

Referencer 

Nettidsskrifter fra Danmark